Giuseppe Gagini (m. 1579) – scultore italiano
 Giuseppe Gagini (m. 1610) – orafo italiano